Крячки — название населённых пунктов:
 
 Крячки — село в Котовском районе Волгоградской области России.
 Крячки — село в Васильковском районе Киевской области Украины.